Hahake (wallisianisch für „Ost“) ist der Name der geographischen Objekte:

 Hahake (Wallis und Futuna), Ort im französischen Überseegebiet Wallis und Futuna
 Hahake (Vavaʻu), Distrikt und Ort von Vavaʻu in Tonga